Sphaeripalpus är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1841. Sphaeripalpus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Sphaeripalpus